Ли́но Мариа́ни Ма́йер (; ) — итальянский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Италии участник двух  (лучший результат — девятое место в  году).

Играл на позиции  и .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Его сын Марко Мариани — тоже кёрлингист и тренер, участник .

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии

Тренеры по кёрлингу Италии